Журавлиная песнь ():
 Журавлиная песнь — башкирская народная сказка.
 Журавлиная песнь — первый башкирский балет в трёх актах.